Александр Абалешев:
 Абалешев, Александр Александрович (1871–1918) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1917);
 Аболешев, Александр Нилович (1816–1881) — русский морской офицер, вице-адмирал в отставке (1874);